

Sigle 
 X-ray Absorption Spectroscopy – spettroscopia XAS

Codici 
 XAS – codice vettore ICAO di PHH Aviation Systems
 xas – codice ISO 639-3 della lingua kamassina